Lur (editorial), editorial basca.
 Lur o luris, branca dels pobles iranians que viuen sobretot al sud-oest de l'Iran
 Lur (instrument), antic instrument de vent.